En mathématiques, une fonction linéaire peut désigner
 en mathématiques élémentaires une fonction, définie pour tout réel , par  où  est un réel quelconque (voir fonction linéaire (analyse)).
 en statistique, le terme est employé dans le sens anglophone, et correspond à la notion d'application affine
 une fonction de R dans R est linéaire au sens statistique du terme, si elle est définie, pour tout réel , par  où  et  sont des réels quelconques. En analyse, on appelle de telles fonctions des fonctions affines
 une fonction de R dans R est linéaire au sens statistique du terme si elle est définie pour tout  de R, par  où  est une matrice de  lignes et  colonnes, et où  est un élément de  R. En algèbre linéaire de telles fonctions sont appelées des applications affines
 en algèbre linéaire, une application linéaire est une application d'un espace vectoriel (ou un module sur un anneau) dans un autre qui conserve la somme et la multiplication par des scalaires.